Soldier of Love (Lay Down Your Arms),  nummer van Arthur Alexander uit 1962
 Soldier of Love (album), studioalbum van Sade uit 2010